La Hague (gemeente), een gemeente in het Franse departement Manche
Kanton La Hague, het kanton wat deze gemeente omvat
La Hague (streek), een streek in hetzelfde gebied